Kreka
 STK Kreka
 Solana Kreka
 Rudnik mrkog ugljena Kreka